Монтиньи-сюр-Об () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 2329 человек.

Код INSEE кантона — 2122. Всего в кантон Монтиньи-сюр-Об входят 16 коммун, из них главной коммуной является Монтиньи-сюр-Об.

Коммуны кантона 

 Отрикур — население 121 чел.
 Белан-сюр-Урс — население 269 чел.
 Биссе-ла-Кот — население 100 чел.
 Будревиль — население 65 чел.
 Брион-сюр-Урс — население 223 чел.
 Курбан — население 163 чел.
 Жевроль — население 160 чел.
 Грансе-сюр-Урс — население 203 чел.
 Ла-Шом — население 128 чел.
 Ле-Гуль — население 15 чел.
 Линьероль — население 56 чел.
 Луэм — население 115 чел.
 Монтиньи-сюр-Об — население 322 чел.
 Рьель-лез-О — население 74 чел.
 Туар — население 82 чел.
 Вёксоль-сюр-Об — население 233 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор